Holbæk (gemeente)
 Holbæk (stad)
 Holbæk (Norddjurs)
 Holbæk (parochie)